Staniszewski ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Staniszewski (* 1997), polnischer Radsportler
 Jan Staniszewski (1913–1994), polnischer Mittelstreckenläufer
 Michał Staniszewski (* 1973), polnischer Kanute